Ел Гарафон има више значења:

 Ел Гарафон (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Гарафон (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Гарафон, Енрике Новал (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику